Associação Desportiva Ovarense je športsko društvo iz portugalskog grada Ovara, iz okruga Aveira.

Povijest 

Utemeljeno je 19. prosinca 1921. godine.

Odjeli 
 nogometni
 košarkaški

Vanjske poveznice 
Službene stranice športskog društva Ovarense

Ovarense